

Geografia
 San Esteban, comune dell'Argentina, nella provincia di Córdoba (dipartimento di Punilla)
 San Esteban, municipalità delle Filippine nella Provincia di Ilocos Sur
 San Esteban, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Olancho
 San Esteban, comune del Cile nella Regione di Valparaíso
 San Esteban Catarina, comune di El Salvador nel Dipartimento di San Vicente
 San Esteban de Gormaz, comune della Spagna nella Provincia di Soria
 San Esteban de Litera, comune della Spagna nella Provincia di Huesca
 San Esteban de Nogales, comune della Spagna nella Provincia di León
 San Esteban de Zapardiel, comune della Spagna nella Provincia di Avila
 San Esteban de la Sierra, comune della Spagna nella Provincia di Salamanca
 San Esteban de los Patos, comune della Spagna nella Provincia di Avila
 San Esteban del Molar, comune della Spagna nella Provincia di Zamora
 San Esteban del Valle, comune della Spagna nella Provincia di Avila
 Etxebarri Anteiglesia de San Esteban, comune della Spagna nella Provincia della Biscaglia
 La Fuente de San Esteban, comune della Spagna nella Provincia di Salamanca
 Miño de San Esteban, comune della Spagna nella Provincia di Soria
 Pedrajas de San Esteban, comune della Spagna nella Provincia di Valladolid

Persone
 Jorge San Esteban, calciatore argentino

Altro
 Convento di San Esteban, chiesa e convento di Salamanca

Pagine correlate
 Esteban
 Santo Stefano (disambigua)